Сэр Ро́нальд Росс (; 13 мая 1857, Алмора, Северо-Западные провинции, Британская Индия — 16 сентября 1932, Лондон) — британский врач и паразитолог шотландского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1902 году.

Член Лондонского королевского общества (1901).

Биография 
Рональд Росс родился 13 мая 1857 года в Алморе, в семье офицера британской армии. Когда мальчику исполнилось восемь лет, он был отправлен на обучение в Англию. Несмотря на то, что Рональд рос творческим ребёнком — он мечтал стать писателем, артистом или музыкантом, опубликовал множество стихов, пьес и романов — отец настоял, чтобы сын посвятил себя медицине.

В 1874 году Росс поступил в медицинский колледж при больнице св. Варфоломея. После окончания колледжа Рональд начал работать медиком в британской организации «Медицинская служба Индии».

Первые годы работы он большую часть времени посвящал изучению математики и литературному творчеству. Несколько позже распространение малярии в Индии побудило Росса заняться изучением причин этой болезни. В 1888 году он едет в Англию, где слушает курс по бактериологии. По возвращении занимается исследованием крови больных малярией.

Росс сомневался в существующей на тот момент теории, что заражение малярией происходит через воздух. Он написал несколько статей, в которых пытался доказать, что малярия обусловлена накоплением в крови кишечных ядов.

В 1894 году Росс снова едет в Англию. Там судьба его свела с Патриком Мэнсоном — врачом-паразитологом. Мэнсон сообщил Россу своё предположение о том, что малярия также может передаваться при комариных укусах, однако он не мог это доказать. Предположение сразу сильно заинтересовало Росса. Он решает исследовать эту теорию экспериментально.

В 1902 году Россу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине «за работу по малярии, в которой он показал, как возбудитель попадает в организм, и тем самым заложил основу для дальнейших успешных исследований в этой области и разработки методов борьбы с малярией».

В 1909 году учёный был награждён Королевской медалью Лондонского королевского общества.

Рональд Росс умер 16 сентября 1932 года в Лондоне.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Рональда Росса на сайте Нобелевского комитета
 Sir Ronald Ross, 1857—1932 // Obituary Notices of Fellows of the Royal Society 1932—1935 vol l pp 108—114, plate, by George Henry Falkiner Nuttall

Медики Великобритании
Паразитологи Великобритании
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Награждённые Королевской медалью
Члены Лондонского королевского общества
Лауреаты мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка
Награждённые медалью Биссета Хокинса
Президенты Королевского общества тропической медицины и гигиены
Награждённые медалью Мансона (медицина)
Президенты Поэтического общества
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонского университеты королевы Марии
Выпускники Медицинского колледжа больницы Святого Варфоломея